Открытый чемпионат Гуанчжоу 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2007 является 4-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Гуанчжоу с 24 по 30 сентября 2008 года. Турнир продолжал азиатскую серию соревнований, проходившую после US Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анабель Медина Гарригес (№ 31 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Виржини Раззано с третьей попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Ципора Обзилер уступает свой единственный за карьеру финал турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Пэн Шуай со второй попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Янь Цзы выигрывает 3й титул в сезоне и 11й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Гуанчжоу по теннису
 WTA Тур 2007
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Китай
Теннис
Сентябрь 2007 года
2007